Сен-Флур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сен-Флур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом